Grylloblattidae är en familj av insekter. Grylloblattidae ingår i ordningen Grylloblattodea, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Grylloblattidae 27 arter. 

Grylloblattidae är enda familjen i ordningen Grylloblattodea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrsborstsvansar
Grylloblattidae